

Presentación previa 
La pareja taiwanesa Hsin-han Lee y Hsien-yin Peng fueron los campeones defensores, pero Peng decidió no participar en esta edición. Mientras que Lee lo hizo junto al chino Ze Zhang como compañero y perdió ante la pareja checa Roman Jebavý y Jiří Veselý en la final, 1–6, 3–6.

Cabezas de serie 
  František Čermák /  Michail Elgin (Baja)
  James Cluskey /  Jaroslav Pospíšil (Semifinales)
  Vahid Mirzadeh /  Peter Polansky (Cuartos de final)
  Lukáš Dlouhý /  Jaroslav Levinský (Cuartos de final)

Cuadro

Enlaces externos 
 

ATP Challenger Tour 2014
Tenis en 2014
Torneos de tenis en tierra batida
Challenger de Praga 2014